Hegba peut désigner :
 Hegba, une localité de l'arrondissement de Bot-Makak au Cameroun
 Hegba, une localité de l'arrondissement de Pouma au Cameroun